Ривельес, Ампаро (1925 — 2013) — испанская актриса.
 Ривельес, Рафаэль (1898 — 1971) — испанский актёр.